Белорадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 130,949 км². Население — 2140 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página del Ayuntamiento de Belorado 
 
 Página personal dedicada a Belorado
 
 
 Vídeos sobre Belorado
 

Муниципалитеты Бургоса